Bush kan som auktorsförkortning betyda:

 Katharine Jeanette Bush
 Benjamin Franklin Bush
 Francis M. Bush
 Katherine Jeanette Bush

Robotskapade auktorsförkortningar